Ujazd (stad) (Ujest) Tweetalige stad in Polen (Duits/Pools)
Ujazd (gemeente in powiat Strzelecki)
 Ujazd (gemeente in powiat Tomaszowski)
 Ujazd (powiat Tomaszowski)
 Ujazd (Święty Krzyż)
Ujazd (woiwodschap West-Pommeren)